Курсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Курсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Курсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале